cel (folija)
Cel (božanstvo)